Vivès steht für:

 Vivès, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich

Vives oder Vivès ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Brosa i Vives (1894–1979), katalanischer Violinist und Musikpädagoge
 Bastien Vivès (* 1984), französischer Comiczeichner
 Carlos Vives  (* 1961), kolumbianischer Sänger und Schauspieler
 Francisco Vives (1775–1840), spanischer General
 Giuseppe Vives (* 1980), italienischer Fußballspieler

 José de Calasanz Félix Santiago Vives y Tutó (1854–1913), spanischer Geistlicher, Theologe und Schriftsteller
 Juan Luis Vives (katalanisch Joan Lluís Vives; 1492–1540), spanischer Humanist, Philosoph und Lehrer
 Ricard Vives i Ballvé († 1982), katalanischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Salvador Vives (1943–2020), spanischer Schauspieler und Synchronspieler
 Viviane Vives (* 1961), spanische Schauspielerin und Fotografin
 Xavier Pascual Vives (* 1972), spanischer Basketballtrainer 

Siehe auch:
 Institut Joan Lluís Vives, katalanische Hochschulen